WBP steht für:
 Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie gem. §11 Psychotherapeutengesetz
 Wirtschafts- und Bauernpartei, die Reichspartei des deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) in Baden
 Weather Boil Proof, dt. wetter- und kochfeste Verleimung, z. B. bei Sperrholz

wbp steht für:
 Warlpiri (ISO-639-3-Code), Sprache eines Stammes der Aborigines in Zentralaustralien

WBP